Saint Anselme désigne plusieurs saints chrétiens :
 Anselme de Nonantola († 803), duc, puis moine et abbé, fondateur du monastère bénédictin de Nonantola. 
 Anselme de Cantorbéry dit Saint Anselme (1033 - 1109), bénédictin, théologien chrétien, fêté le 21 avril.
 Anselme de Lucques (1036 - 1086), évêque, réformateur et canoniste.
  († 1939), bienheureux, évêque à Teruel, martyr avec son vicaire général Philippe Ripoll ; fêté le 7 février.

Références

Voir aussi

Toponymes dérivés 
 Saint-Anselme, municipalité du Québec, au Canada.
 Challand-Saint-Anselme, commune alpine du Val d'Aoste en Italie du Nord.
 Villar-Saint-Anselme, commune française, située dans le département de l'Aude.

Anselme